Amerikai Egyesült Államok
Dakota (Georgia)
Dakota (Illinois)
Dakota (Minnesota)
Dakota (Wisconsin)
Dakota (közösség, Wisconsin)
Dakota City (Iowa)
Dakota City (Nebraska)
Dakota megye (Minnesota)
Dakota megye (Nebraska)
Dél-Dakota, tagállam
Észak-Dakota, tagállam
lakoták
lakota nyelv

Egyéb;
 Dakota, Fred Holmes 1988-ban bemutatott filmje
 Dakota, Joseph Kane 1945-ben bemutatott filmje